

Persone
 Conor O'Brian (1980) – wrestler statunitense
 Hugh O'Brian, pseudonimo di Hugh Charles Krampe (1925-2016) – attore statunitense
 Patrick O'Brian (1914-2000) – scrittore, saggista e traduttore britannico
 Peter T. O'Brian, propr. Peter Thomas O'Brien (1935) – biblista e presbitero australiano

Personaggi immaginari
 Chloe O'Brian – personaggio della serie televisiva 24
 Marco O'Brian – personaggio della serie televisiva del 1997 Nikita

Altro
 Brian O'Brian – serie televisiva